Morisset ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Henri Morisset (* 1993), französischer Jazzmusiker
 Pierre Morisset, französischer Textil-Designer
 Renée Morisset (1928–2009), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Marie-Andrée Morisset-Balier (* 1938), französische Organistin, Titularorganistin der Abteikirche St-Ouen in Rouen
 Suzanne Morisset (* 1984), kanadische Fußballschiedsrichterassistentin